La reina Aura Valeria Vigdis II de Marvalar es un personaje de ficción perteneciente al juego de rol Aventuras en la Marca del Este.
 
Esta joven serena pero arrojada, de fuerte de carácter, se sienta en el Trono de Roble y ostenta el título de Señora de las Marcas de Reino Bosque.

Su corte está en Marvalar, capital de Reino Bosque y sede de la Dieta de las Marcas.

Enlaces externos 
Imagen de la reina Vigdis II en la web de La Marca del Este  
 
 

Juegos de rol
Juegos de rol fantásticos
Reinas ficticias